Graciosa puede referirse a:
 La isla de Canarias La Graciosa.
 La isla de las Azores Isla Graciosa.
 El nombre común de la planta '''''Lythrum salicaria.
 Una goleta de la Armada Española empleada como velero escuela, la Graciosa.